

Patronymie 

 Hope Landin (1893-1973) est une actrice américaine.
 Peter J. Landin (1930-2009) est un informaticien britannique.

Toponymie 
 Le Landin est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.